SkyscraperPage () — англоязычный сайт о небоскрёбах. Кроме небоскрёбов, на сайте есть иллюстрированная информация о многих других высотных сооружениях (башни, мачты, дымовые трубы, мосты и т. д., всего 88,3 тысячи сооружений, на февраль 2012 года. Главное оригинальное отличие SkyscraperPage от других сайтов подобной тематики — диаграммы сооружений.

История 

12 декабря 1997 года Д. Леблан запустил страницу Nalyd’s Skyscraper Page, где опубликовал свои диаграммы небоскрёбов. К нему присоединились несколько иллюстраторов. С ростом сайта в 1998 году он был переименован в SkyscraperPage, а в 1999 году был запущен форум. В 2000 году появилась поисковая система базы данных сайта, а в 2003-м был издан первый плакат. В 2003—2006 годах существовала галерея сайта, но из-за перегрузки сервера изображениями была закрыта.

Статистика сайта 

По состоянию на февраль 2012 года, база данных сайта содержала такое количество следующих видов строений:

 75700 — небоскрёбы и высотные здания (выше 35 м и/или 12 этажей);
 2100 — башни;
 1400 — мачты;
 1100 — дымовые трубы;
 1050 — церкви и мечети;
 290 — мосты;
 240 — стадионы;
 130 — аттракционы;
 70 — статуи.

Статистика по состояниям сооружений 

 75100 — построенные;
 4000 — планируемые;
 3600 — несуществующие;
 2800 — строящиеся;
 2300 — разрушенные;
 500 — незавершенные.

Диаграммы 
Диаграммы SkyscraperPage — уникальное собрание изображений строений в строгом масштабе — в 1 пикселе 1 метр. Отделение диаграмм было создано в 1997 г., первые изображения были чёрно-белыми. Ныне сайт содержит более 40700 полноцветных изображений 29900 зданий и сооружений (февраль 2012). Пользователи сайта могут выстроить сооружения по порядку по виду, состоянию, расположению, высоте, годам постройки и другим критериям в программе поиска. Каждый, став членом международной ассоциации иллюстраторов SkyscraperPage (SSPIA), может нарисовать изображение здания в соответствии с установленными правилами, которое потом будет утверждено старшим комитетом редакторов сайта. Диаграммы SkyscraperPage, как наглядный источник информации о высотных строениях, публикуются во многих авторитетных газетах и журналах мира. Кроме того, сайт продаёт собственные плакаты.

Форум 

Форум SkyscraperPage — третий в мире по популярности  архитектурный форум, посвящён таким темам: новые проекты, планировка городов, архитектура по регионам, фотографии городского пейзажа, при этом особое внимание уделяется собственно небоскрёбам. Специальный отдел работает с диаграммами. Форум обеспечивается программой vBulletin. Подробная статистика форума:.

Примечания

См. также 

 SkyscraperCity — крупнейший архитектурный форум мира.

Ссылки 
 SkyscraperPage Главная страница с форумом
 География посещений форума
 всё о SkyscraperPage по-русски
 Webscape // BBC News
 The Skyscraper Page. SITE REVIEW // educationworld.com

Архитектурные сайты
Интернет-форумы
Небоскрёбы